Погост Ильинский — село в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав городского поселения город Кадников, с точки зрения административно-территориального деления — в Кадниковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 16 км, до центра муниципального образования Кадникова — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Теньково, Большое Село, Чурилово.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 Погост Ильинский в реестре населённых пунктов Вологодской области
 Село Ильинский Погост  (информация и фотографии)

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)